Erik Van Dillen(* 21. února 1951, San Mateo, Kalifornie) je bývalý americký tenista, jedna z tenisových nadějí Spojených států, finalista čtyřhry Australian Open 1977 spolu s Pasarellem.

Tenisová kariéra 
Dosud je jediným americkým hráčem, který vyhrál mistrovství USA postupně ve všech čtyřech věkových kategoriích, a to ve dvouhře i čtyřhře. V roce 1971 začal reprezentovat USA v Davis Cupu, se kterým získal salátovou mísu dvakrát 1971 a 1972. Roku 1971 se probojoval ve čtyřhře do finále ve Forest Hills (s S. Smithem). Se svým spoluhráčem Smithem odehrál v Davis Cupu 1973 nejdelší set v historii soutěže proti páru Fillol-Cornejo 37-39. Roku 1973 zvítězil ve dvouhře na turnaji Nottingham Open, když ve finále porazil Frew McMillana 3–6, 6–1, 6–1. Mezi jeho další úspěchy lze řadit semifinále turnaje v Torontu (1975), ve čtyřhře zvítězil v Torontu a Memphisu (1975), Birminghamu, Cincinnati a byl ve finále v Palm Springs (1976). Od roku 1977 nehrál, až v roce 1981 se vrátil a vyhrál čtyřhru v Newportu a v Clevelandu.

Na žebříčku ATP byl pro dvouhru nejvýše klasifikován na 36. místě (13. září 1973).

Finálová utkání na Grand Slamu

Finalista - čtyřhra (1)

Literatura 
 Lichner, I. et al.(1985): Malá encyklopedie tenisu. Olympia, Praha

Externí odkazy 
 
 
 Erik Van Dillen na stránkách Davis Cupu

Američtí tenisté
Narození v roce 1951
Žijící lidé
Muži